Sunset ("tramonto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Intrigo a Hollywood (Sunset) – film del 1988 diretto da Blake Edwards

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sunset – città della Contea di Crittenden, Arkansas
 Sunset – census-designated place della Contea di Miami-Dade, Florida
 Sunset – città della Parrocchia di St. Landry, Louisiana
 Sunset – città della Contea di Montague, Texas
 Sunset – città della Contea di Davis, Utah

Musica 
 Sunset – singolo di Fatboy Slim del 2000, dall'album Halfway Between the Gutter and the Stars
 Sunset – singolo di Marques Houston del 2010
 Sunset – album dei Superbus del 2012
 Sunset – album di Michel Teló del 2013
 Sunset – singolo di The xx del 2013